Das Nord-Maalhosmadulu-Atoll liegt in der westlichen Inselkette der Malediven in der Lakkadivensee.

Geographie 
Das 65 Kilometer lange und bis zu 28 Kilometer breite Atoll ist durch einen etwa fünf Kilometer breiten Kanal im Norden vom Alifushi-Atoll und durch den vier Kilometer breiten Moresby Kanal im Süden vom Fasdhūtherē-Atoll getrennt.

Von den insgesamt 86 Inseln im Atoll sind neben der Hauptinsel Ungoofaaru weitere 13 Inseln bewohnt. Auf der Insel Ifuru befindet sich der Flugplatz des Atolls.

Inseltabelle 

In der folgenden Liste sind alle Inseln des Nord-Maalhosmadulu-Atolls (vorsortiert von Nord nach Süd) aufgeführt.

Bevölkerung 
2014 hatte das Atoll nach obiger Liste etwa 13.350 Einwohner, 2006 waren es noch 17.000 Einwohner.

Verwaltung 
Das Nord-Maalhosmadulu-Atoll bildet zusammen mit dem nördlich angrenzenden Alifushi-Atoll das maledivische Verwaltungsatoll Maalhosmadulu Uthuruburi mit der Thaana-Kurzbezeichnung  (Raa).

Weblinks 
 Malediven: Baa- und Raa-Atoll

Einzelnachweise 

Atoll
Inselgruppe (Malediven)
Inselgruppe (Asien)
Inselgruppe (Lakkadivensee)
Raa (Malediven)